Alsbury ist der Familienname folgender Personen:

 A. Thomas Alsbury (1904–1990), Bürgermeister von Vancouver, British Columbia von 1959 bis 1962
 Michael Alsbury (1975–2014), US-amerikanischer Pilot 
 Young Perry Alsbury (1814–1877), ein Soldat der texanischen Armee während der Texas Revolution